Инуяма — город в Японии, расположенный недалеко от города Нагоя в префектуре Айти.
 Инуяма — феодальное княжество в Японии периода Эдо.
 Инуяма — замок в городе Инуяма, Япония.